Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (ВА РВСН) — командное и политехническое высшее военное учебное заведение Ракетных войск стратегического назначения России, крупный научно-исследовательский центр в области военной и технической науки.

С 2015 года находится в Московской области в городском округе Балашиха. Начальник  академии  — генерал-лейтенант Афонин Игорь Сергеевич.

История и вклад в развитие военной науки 
Является одним из ведущих заведений высшего военного и высшего технического отечественного образования. В течение почти двух веков неоднократно меняла предназначение и, соответственно, наименования. Ведёт свою историю от офицерских классов Артиллерийского училища, официально открытого 25 ноября (по старому стилю) — 7 декабря (н.с.) 1820 года в Санкт-Петербурге. В 1845 году училищу присвоено наименование Михайловского. С 1855 года — Михайловская артиллерийская академия; с 1919 года — Артиллерийская академия РККА; с 1925 года — Военно-техническая академия РККА; с 1926 года — Военно-техническая академия имени Ф. Э. Дзержинского; с 1932 года — Военная артиллерийская академия РККА; с 1934 года — Артиллерийская академия РККА имени Ф. Э. Дзержинского. В 1938 году переведена в Москву, в 1941—1944 годах дислоцировалась в городе Самарканде (Узбекская ССР). В 1945 году в академии был создан факультет реактивного вооружения и была начата подготовка инженеров-ракетчиков. В 1953 году произошло разделение на две академии — Военная артиллерийская инженерная академия имени Ф. Э. Дзержинского с дислокацией в г. Москве и Военная артиллерийская академия имени М.И.Калинина в историческом здании Михайловской артиллерийской академии в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге.

24.03.1960 года введена в состав РВСН. С 1963 года — Военная инженерная академия имени Ф. Э. Дзержинского; с 1972 года — Военная академия имени Ф. Э. Дзержинского; с 25 августа 1997 года — Военная академия РВСН имени Петра Великого. В 1998 году постановлением Правительства РФ № 1009 реорганизована в Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого с филиалом в городе Кубинка (бывшим Московским высшим училищем радиоэлектроники противовоздушной обороны). В 2008 году на правах обособленных формирований (фактически — филиалы) в рамках реформы военного образования по распоряжению Правительства РФ в состав академии вошли Серпуховский военный институт ракетных войск и Ростовский военный институт ракетных войск имени Главного маршала артиллерии М. И. Неделина.

Академия награждена орденами Ленина (1938 год), Суворова I степени (1945 год) и Октябрьской Революции (1970 год).

Михайловская военная артиллерийская академия длительный период была центром по развитию теории оружия, выработке основ проектирования и производства огнестрельных, ракетных, минно-взрывных устройств — средств поражения и уничтожения противника. Всемирную известность завоевали труды Н. В. Маиевского, К. И. Константинова, А. В. Гадолина, Д. К. Чернова, С. И. Мосина, Г. А. Забудского, В. Н. Ипатьева, М. М. Поморцева, В. М. Трофимова, Н. Ф. Дроздова, Д. А. Вентцеля, И. П. Граве, М. Е. Серебрякова и др.

Михайловская военная артиллерийская академия в качестве ведущего вуза внесла значительный вклад в развитие всех трёх составляющих военного искусства: тактики, оперативного искусства, стратегии. Её преподаватель Н. В. Медем заложил основы отечественной школы в этой области, став первым профессором стратегии и тактики Академии Генерального штаба. На кафедрах академии совместно с ведущими военными учёными страны были разработаны основные положения теории глубокой наступательной операции, артиллерийского наступления, совершенствования методов управления огнём и манёвром наземной и зенитной артиллерии, способов её боевого применения. Академическая научно-педагогическая школа стала признанным лидером в становлении и развитии оперативного искусства Ракетных войск — составной части оперативного искусства Вооружённых Сил России, охватывающей теорию и практику подготовки и ведения сдерживающих и боевых действий объединениями РВСН. Значительный вклад внесли учёные академии в разработку теории тактики Ракетных войск, их оперативной и боевой подготовки, эксплуатации ракетного вооружения.

Какие бы изменения не претерпевала Михайловская военная артиллерийская академия, она в своей инженерной составляющей оставалась по существу оружейным втузом в самом широком спектре этого понятия. Научно-педагогические школы академии и их воспитанники стояли у истоков скорострельной нарезной артиллерии, миномётов, бронетанковой техники, автоматического стрелкового оружия, реактивных систем залпового огня, авиационного и корабельного вооружения, всех видов боеприпасов и даже боевых отравляющих веществ. После завершения Второй мировой войны академия РВСН возглавила ракетно-космическое и ядерное направления развития вооружения. Она стала также ведущим центром по подготовке офицерских кадров в области автоматизированных систем управления войсками и оружием.

В стенах Михайловской военной артиллерийской академии зародился, получил развитие ряд военно-технических направлений, впоследствии оформившихся в шесть самостоятельных учебных заведений (Ленинградский Военно-механический институт; военные академии: Академия РВСН, Моторизации и механизации РККА, Химической защиты, Связи, ПВО сухопутных войск), три факультета и пять военных кафедр в гражданских вузах страны. Научно-педагогические школы академии оказали значительную помощь в становлении 19 военных училищ.

Академия подчиняется Командующему Ракетными войсками стратегического назначения Российской Федерации.

Подготовка военных кадров 

Особой отличительной чертой академии является наличие в её деятельности двух составляющих: командной и инженерной. Их взаимовлияние обеспечивает кафедрам и факультетам теоретическое и практическое обогащение, эффективный учебный процесс и плодотворную научно-исследовательскую работу, исключает возможность увлечения одних решением узких прикладных задач, других — изысканиями весьма далёкими от нужд войск, от требований военного искусства.

Сегодня академия осуществляет подготовку военных кадров на трёх уровнях.

Первый уровень — высшее военно-специальное образование: курсанты академии за время обучения приобретают квалификацию инженера по специальностям механического, электротехнического, электронного, радиотехнического, химического, баллистического, математического профилей. Впервые в Вооружённых Силах России при академии открыт факультет православной культуры, на котором желающие получают дополнительное образование.

Второй уровень — высшее военное образование: подготовка и повышение квалификации руководящих командных и инженерных кадров полкового, дивизионного и армейского звеньев управления.

Третий уровень — подготовка научно-педагогических кадров: адъюнктура — 30 человек, докторантура — 3 человека, соискательство — 20 — 25 человек в год. Академии предоставлено право рассматривать диссертации на учёную степень доктора военных, технических, исторических, педагогических и психологических наук. В год защищается более 50 кандидатских и 10 — 12 докторских диссертаций.

В академии сохраняются и продуктивно работают более 20 военно-специальных научных школ, охватывающих своей деятельностью основные направления исследований в интересах обеспечения развития Вооружённых Сил России, в первую очередь РВСН и КВ, совершенствования вооружения и военной техники, способов их применения, поддержания боевой готовности войск и современного уровня образовательного процесса, а также осуществления конверсии военного производства.

Воспитанники академии стали основой офицерского корпуса стратегических сил СССР и России. Они в решающей мере способствовали достижению паритета по ракетно-ядерному оружию с США, развитию передовых технологий, обеспечению ядерной безопасности, предотвращению экологических катастроф, проведению конверсии.

Уже сегодня академия способна взять на себя подготовку офицерских кадров по принципиально новым и важным в современных условиях специальностям таким, как информационная борьба, управление качеством вооружения и военной техники, метрология и стандартизация вооружения, экология, безопасность военной службы, межвидовые системы и средства вооружённой борьбы.

Многие научные труды профессорско-преподавательского состава академии широко известны не только в России, но и за рубежом. Среди книг, изданных за рубежом только в последние десятилетия, следует отметить труды А. В. Солодова «Криптотехника» (Великобритания) и «Теория информации» (Германия), Ю. Г. Фокина «Военно-инженерная психология» (Германия, Венгрия), А. Д. Погорелова «Основы орбитальной механики» (США), И. И. Гольденблата и Н. А. Николаенко «Температурные напряжения в конструкциях ядерных реакторов» (США), М. Е. Серебрякова «Внутренняя баллистика» (США), В. М. Гаврилова «Оптимизация процессов в конфликтных ситуациях» (Япония) и другие.

В 1945—1960 годах в академии учились офицеры из ряда социалистических стран (Болгария, Венгрия, ГДР, КНДР, КНР, Монголия, Польша, Румыния, Чехословакия, Югославия). С передачей академии в РВСН в 1960 году и повышением секретности её работы было решено направление в неё иностранцев прекратить.

Начальники 
 генерал-лейтенант Засядько Александр Дмитриевич (1820—1827)
 инженер-генерал Опперман Карл Иванович (1827—1831)
 генерал от артиллерии Сухозанет Иван Онуфриевич (1832—1836)
 генерал-лейтенант Долгоруков Илья Андреевич (1836—1849)
 генерал от инфантерии Ростовцев Яков Иванович (1849—1853)
 генерал от артиллерии Резвой Орест Павлович (1853—1857)
 генерал от артиллерии Крыжановский Николай Андреевич (1857—1861)
 генерал от артиллерии Платов Александр Степанович (1861—1871)
 генерал-лейтенант Рот Константин Иванович (1871—1881)
 генерал от артиллерии Демьяненков Николай Афанасьевич (1881—1899)
 генерал от артиллерии Валевачев Степан Прокопьевич (1900—1903)
 генерал от артиллерии Чернявский Василий Тимофеевич (1903—1917)
 генерал-лейтенант Петрович Сергей Георгиевич (1917—1923)
 полковник Грендаль Владимир Давыдович (1923—1924)
 Исаев Михаил Михайлович (1924—1931)
 командарм 2-го ранга Седякин Александр Игнатьевич (1931—1932)
 комдив Тризна Дмитрий Дмитриевич (1932—1937)
 генерал-лейтенант артиллерии Сивков Аркадий Кузьмич (1937—1941)
 генерал-лейтенант артиллерии Говоров Леонид Александрович (1941)
 генерал-майор артиллерии Благонравов Анатолий Аркадьевич (1941—1942)
 генерал-лейтенант артиллерии Сидоров Сергей Петрович (1942—1945)
 генерал-полковник артиллерии Хохлов Василий Исидорович (1945—1950)
  генерал-полковник артиллерии Полуэктов Георгий Васильевич (1950—1953)
 маршал артиллерии Одинцов Георгий Федотович (1953—1969)
  генерал-полковник Тонких, Фёдор Петрович (1969—1985)
 генерал-полковник Котловцев Николай Никифорович (1985—1988)
 генерал-полковник Плотников Юрий Иванович (1989—1997)
 генерал-полковник Соловцов Николай Евгеньевич (1997—2001)
 генерал-лейтенант Кириллов Юрий Фёдорович (2001—2009)
 генерал-лейтенант Захаров Владимир Леонидович (2009—2010)
 генерал-лейтенант Фёдоров Виктор Анатольевич (2010—2016)
 генерал-лейтенант Сивер Сергей Викторович (2016—2019)
 генерал-майор Михолап Леонид Александрович (2019—2021)
 генерал-лейтенант Афонин Игорь Сергеевич (с 2021)

Известные выпускники 
См. :Категория:Выпускники Военной академии РВСН имени Петра Великого

Известные преподаватели 
См. :Категория:Преподаватели Военной академии РВСН имени Петра Великого

Литература 
 175 лет Военной инженерной академии имени Ф. Э. Дзержинского (1820—1995). / Под ред. Ю. И. Плотникова. — М.: Издательство академии, 1995. — С. 146.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Военной академии РВСН имени Петра Великого.
 Военная академия РВСН имени Петра Великого на сайте Минобороны России.
 Клуб выпускников.

Военная академия РВСН имени Петра Великого
Военные высшие учебные заведения Москвы
Военные высшие учебные заведения СССР
Военные академии России
Военные высшие учебные заведения России
Институты ракетных войск России